Die Iran International 2014 im Badminton fanden vom 13. bis 16. Februar 2014 in Teheran statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Badminton 2014
Badmintonwettbewerb in Teheran